Тайбур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Тайбур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта